
Termin -{R61}- ima više značenja.

 R-oznake, R61: Može imati teratogeno dejstvo
 R61 put (Južna Afrika), autoput